Декан Фрідріх Адольфович — український педагог, статський радник.

 Декан (Стародавній Рим)
 Декан колегії кардиналів
 Декан — священник з певними адміністративними функціями, те саме що й архіпресвітер або благочинний
 Декан (посада) — головуюча посада для факультету у закладі вищої освіти
 Декан (плато)
 Декан (сполука)

Посилання 
 Декан  //